at-Tall steht für:

 at-Tall (Syrien), Stadt in Syrien
 at-Tall (Distrikt), Verwaltungseinheit in Syrien
 at-Tall (Akkon), verlassenes Dorf im heutigen Israel

at-Tall ist der Familienname folgender Personen:
 Abdullah at-Tall († 1973), Militärperson aus Transjordanien
 Wasfi at-Tall (1919–1971), jordanischer Ministerpräsident

Siehe auch:
 Tall
 Tell (Archäologie)